Le Championnat d'Irlande des clubs de football gaélique 2013-2014 est une compétition de Football gaélique disputée par les clubs de toute l'Irlande, et de Londres.

Le champion de l'édition 2012/2013 est St Brigids du comté de Roscommon.

Organisation 
Chacun des 32 comtés d'Irlande organise en son sein un championnat qui regroupe tous les clubs de football gaélique du comté. Cette organisation dépend totalement du comté, la compétition peut donc prendre des formes différentes (ligue, élimination directe ou mixe des deux). 

Les 32 champions disputent ensuite le championnat d’une des quatre provinces d'Irlande. Les quatre champions se qualifient ainsi pour les demi-finales du All-Ireland.

L'un des quatre champions de province dispute un quart de finale "préliminaire" face au champion du comté de Londres

Traditionnellement la finale de la compétition se dispute à Croke Park le jour de la Fête de la Saint-Patrick.

Calendrier
La compétition se déroule de juin à mars selon le calendrier suivant :
Juin à novembre : championnat par Comté
Octobre à décembre : Championnat provincial
Février : quart et demi-finales du All-Ireland
 : Finale à Croke Park

Résultats des finales de comté

Leinster
 Finale du comté de Louth
 Newtown Blues 2-15 / 0-13 Cooley Kickhams, Drogheda Park, 29/09/2013,

 Finale du comté de Longford
 Longford Slashers 1-11 / 1-09 Dromard, Pearse Park, 6/10/2013,

 Finale du comté de Wexford
 Fethard 0-5 /1-8 St Martin’s , Wexford Park, 27/10/2013,

 Finale du comté de Wicklow
 Rathnew 3-9/ 1-14 Baltinglass, Aughrim Park, 27/10/2013,

 Finale du comté d'Offaly
 Rhode 0-09 / 2-07 Tullamore , O'Connor Park, 13/10/2013,

 Finale du comté de Carlow
 Old Leighlin 1-10 / 1-08 Rathvilly, Dr. Cullen Park, 13/10/2013,

 Finale du comté de Kildare
 Moorefield 2-14 / 0-13 Sarsfields, St Conleth's Park, 13/10/2013,

 Finale du comté de Laois
 Portlaoise 2-08 / 1-08 Arles Killeen, O'Moore Park, 20/10/2013,

 Finale du comté de Westmeath
 St Loman’s 1-16 / 0-15 Tyrrellspass, Cusack Park, 13/10/2013,

 Finale du comté de Meath
 Na Fianna 1-10 / 1-13 Summerhill , Pairc Tailteann, 20/10/2013,

 Finale du comté de Dublin
 Ballymun Kickhams 1-09 / 1-08 St Vincent’s , Parnell Park, 6/11/2013,

Ulster

 Finale du comté d'Antrim
 St Galls 0-12 / 0-11 Erin's Own, Ahoghill, 28/9/2013,

 Finale du comté de Fermanagh
 Belcoo 1-09 /  Roslea 1-12, Brewster Park, 6/10/2013,

 Finale du comté de Derry
 Ballinderry Shamrocks 3-10 / 2-17 St.Colms Ballinascreen, Celtic Park, 6/10/2013,

 Finale du comté de Cavan Cavan Gaels 0-11 / 0-12 Ballinagh, Breffni Park, 13/10/2013,

 Finale du comté de Tyrone Carrickmore 0-12 / 3-08 Clonoe, Healy Park, 13/10/2013,

 Finale du comté de Monaghan Contibret 0-07 / 2-16 Scotstown, Clones, 13/10/2013,

 Finale du comté d'Armagh Crossmaglen Rangers 0-17 /0-08  St. Patrick's Cullyhanna, Morgan Athletic Grounds,  20/10/2013,

  Finale du comté de Down Burren 0-07- 0-09 Kilcoo, Páirc Esler, 20/10/2013,

 Finale du comté de Donegal Killybegs 2-06 / 3-19 Glenswilly , MacCumhail Park, 20/10/2013,

Connacht

 Finale du comté de Leitrim St. Mary's Kiltoghert 2-14 / 2-8 Mohill, Páirc Sheáin Mhic Dhiarmada, 29/9/2013,

 Finale du comté de Roscommon St. Brigid's 1-13 / 0-09 Western Gaels, Dr. Hyde Park, 6/10/2013,

 Finale du comté de Sligo Tourlestrane 0-13 / 0-10 Tubbercurry, Markievicz Park, 13/10/2013,

 Finale du comté de Galway Corofin 2-13 / 0-07 Salthill/Knocknacarra, Pearse Stadium, 13/10/2013,

 Finale du comté de Mayo Castlebar Mitchells 1-11/ 0-08 Breaffy, McHale Park, 27/10/2013.

Munster

 Finale du comté de Clare Cratloe 0-10 /0-07 Doonbeg, Cusack Park, 17/11/2013,

 Finale du comté de Limerick Dromcollogher-Broadford 2-09 / 2-07 Monaleen, Gaelic Grounds, 20/10/2013,

 Finale du comté de Kerry Dr Crokes GAA 4-16/ 0-12 Austin Stacks, Austin Stack Park, 20/10/2013,

 Finale du comté de Cork Castlehaven 0-16/ 1-11 Nemo Rangers, Pairc Ui Chaoimh, 13/10/2013,

 Finale du comté de Tipperary Loughmore-Castleiney 3-10 / 0-09 Aherlow Gaels, Semple Stadium, 03/11/2013,

 Finale du comté de Waterford Ballinacourty 0-12/  Stradbally 0-5, Fraher Field, 20/10/2013,

Londres

 Finale de Londres Tír Conaill Gaels 0-09 / 1-07 Kingdom Kerry Gaels, Ruislip, 27/10/2013,

Calendriers et résultats des championnats provinciaux

Championnat du Leinster des clubs 2014Tour préliminaire St Loman’s 1-11 / 1-10 Old Leighlin, Cusack Park, 27/10/2013,
 Newtown Blues 0-12 / 1-07 Tullamore, Drogheda Park, 27/10/2013,
 Rathnew 0-09 / 3-12 Longford Slashers, Aughrim Park, 27/10/2013,Quarts de finale St Lomans 0-09  / 0-11 St.Vincents Cusack Park, 10/11/2013,
 Newton Blues GAC 1-13/ 2-13Summerhill, Drogheda Park, 10/11/2013,
 Longford Slashers 3-07/ 1-15Portlaoise, Pearse Park, 10/11/2013,
 St.Martin's 0-04 / 2-13 Moorefield , Wexford Park, 10/11/2013,

Demi-finales
 St.Vincents 1-14/ 1-10 Summerhill, Parnell Park, 24/11/2013,
 Portlaoise 1-09 / 0-08 Moorefield, O'Moore Park, 24/11/2013,

Finale
 Portlaoise 3-09 /  3-12St Vincents, O'Connor Park, 8/12/2013,

Championnat d'Ulster des clubs 2014

Tour préliminaire

 Ballinderry Shamrocks 0-14/ 0-10 Clonoe, Celtic Park, 20/10/2013,

Quarts de finale

 Glenswilly 1-10/ 0-10 St. Galls, MacCumhail Park, 3/11/2013,

 Roslea 1-12/ 0-11 Ballinagh, Brewster Park,  Healy Park, 3/11/2013, 

 Crossmaglen Rangers 1-08 / 3-10 Kilcoo (A.P) , Pairc Esler, 3/11/2013, 

 Ballinderry Shamrocks1-08 / 0-10 Scotstown, Clones, 3/11/2013,

Demi-finales

 Glenswilly 3-09/ 2-08 Roslea, Healy Park, 17/11/2013,

 Kilcoo 0-09 / 1-10 Ballinderry Shamrocks, Athletic Grounds, 17/11/2013,

Finale

 Glenswilly 2-06 / 1-13 Ballinderry Shamrocks, Healy Park, 1/12/2013,

Championnat du Connacht des clubs 2014

Tour préliminaire

 St.Brigids / Tourlestrane, Markievicz Park, 27/10/2013,

Demi-finales

 St. Mary's Kiltoghert 1-05 / 5-15 St.Brigids, Páirc Sheáin Mhic Dhiarmada, 10/11/2013, 

 Corofin 1-10 / 2-08 Castlebar Mitchels, Pearse Stadium, 10/11/2013, 

Finale

 Castlebar Mitchels 3-13/ 2-12 St.Brigids, Dr. Hyde Park, 24/11/2013,

Championnat du Munster des clubs 2014

 

Quarts de Finale
 Ballinacourty / Dromcollogher-Broadford, Fraher Field, 3/11/2013,
 Dr Crokes GAA / Castlehaven, Fitzgerald Stadium, 3/11/2013,

Demi-finales
 Cratloe 1-10/ 0-11 Ballinacourty ,  Cusack Park, 17/11/2013,
 Loughmore-Castleiney 1-05 / 3-16 Dr Crokes GAA, Fitzgerald Stadium, 17/11/2013,

Finale
 Dr Crokes GAA 0-13/ 0-12 Cratloe, Fitzgerald Stadium, 1/12/2013,

All-Ireland Senior Club Football Championship

Tour préliminaire
 Kingdom Kerry Gaels / Ballinderry Shamrocks GAC, Ruislip, 15/12/2013,

Demi-finales
 ???/ St Vincents GAA , 15/02/2014,
 Castlebar Mitchels / Dr Crokes GAA , 15/02/2014,

Finale
 ???/ ??? , Croke Park, 17/03/2014,

Notes et références

Liens externes 
 Blog traitant de l'actualité du football gaélique en Irlande (en français)

Compétition de football gaélique
Sport en Irlande en 2014